Numavičius ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Numavičiūtė (ledig)
 Numavičienė (verheiratet)

Namensträger 

 Julius Numavičius (*  1973), Unternehmer, Investor und Manager
 Nerijus Numavičius (* 1967),  Unternehmer, Investor und Manager
 Vladas Numavičius (* 1974),  Unternehmer, Investor und Manager

Familienname
Litauischer Personenname